En Pologne, Kraśnik peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Powiat de Kraśnik, un powiat 
 Gmina de Kraśnik, une gmina 
 Kraśnik, une ville

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Kraśnik, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kraśnik, un village.